NGC 3405-1
NGC 3405-2